Wojna duńska (1864)
 I wojna o Szlezwik

Zobacz też 
 Wojna duńsko-hanzeatycka
 Wojny duńsko-szwedzkie